Ilovik est un toponyme qui peut désigner :
Ilovik, une île de Croatie ;
Ilovik, une localité de Croatie située dans la municipalité de Čavle, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
Ilovik, une localité de Croatie située dans la municipalité de Mali Lošinj, comitat de Primorje-Gorski Kotar.